Индивидуальная гонка среди мужчин на Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту прошла 3 августа 2017 года. Дистанция составила 46,0 км. Для участия в гонке были заявлены 34 спортсмена. На старт вышли и финишировали 33 участника.

Чемпионом Европы стал бельгиец Виктор Кампенартс, показавший время 53’12". На втором месте польский спортсмен Мацей Боднар (+ 2"), на третьем — велогонщик из Ирландии Райан Маллен (+ 4").

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту 2017 Мужчины Элита Индивидуальная гонка на сайтах статистики•  CQranking •  Cycling Archives •  ProCyclingStat •  FirstCycling